Окотепек () — распространённый в Мексике топоним. В переводе с языка науатль означает сосновая гора.

 Окотепек (муниципалитет Чьяпаса) — муниципалитет в штате Чьяпас;
 Окотепек (Чьяпас) — посёлок и административный центр вышеназванного муниципалитета.

 Окотепек (муниципалитет Пуэблы) — муниципалитет в штате Пуэбла;
 Окотепек (Пуэбла) — посёлок и административный центр вышеназванного муниципалитета.

 Окотепек (район Куэрнаваки) — район города Куэрнавака в штате Морелос. Ранее самостоятельное поселение.